«Stagger Lee» (также известная как «Stagolee») — американская народная песня, повествующая об убийстве Билли Лайонса  по прозвищу Стэг, которое произошла в городе Сент-Луисе (Миссури) в рождество 1895 года.

В версии Ллойда Прайса песня в 1959 году поднялась на 1 место американского чарта Billboard Hot 100. Сингл с ней был по продажам сертифицирован золотым в США.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Stagger Lee» в исполнении Ллойда Прайса на 456 место своего списка «500 величайших песен всех времён».

Примечания

Ссылки 
 The Stagger Lee Files
 Версия Миссисипи Джона Хёрта
 

Песни 1911 года
Синглы 1958 года
Синглы 1971 года
Песни Билла Хейли
Песни Ллойда Прайса
Песни Миссисипи Джона Хёрта
Песни Боба Дилана
Песни Томми Роу
Песни группы Youngbloods
Песни Grateful Dead
Песни Доктора Джона
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100